Talos sampsoni es la única especie conocida del género extinto Talos de dinosaurio terópodo trodóntidos que vivió durante finales del período Cretácico, a finales del Campaniense, hace cerca de 76 millones de años, en lo que es hoy Norteamérica. Era un avanzado carnívoro similar a un ave que fuera encontrado en lo que ahora es Utah, Estados Unidos.

Descripción
Talos es un troodóntido, un grupo de pequeños maniraptoranos gráciles, muy parecidos a pájaros. Todos los troodóntidos tienen muchas características únicas del cráneo, como dientes muy juntos en la mandíbula inferior y una gran cantidad de estos. Los troodóntidos tienen garras en forma de hoz y manos rapaces, capaces de agarrar, y algunos de los cocientes de encefalización no aviares más altos, lo que significa que tenían un comportamiento avanzado y sentidos agudos. Talos mide aproximadamente 2 metros  de largo y su peso se ha estimado en 38 kilogramos. Talos tenía una garra en forma de hoz. La del ejemplar resultó dañada en vida, posiblemente en un ataque a una presa.

Descubrimiento e investigación
 
Es conocido por el holotipo UMNH VP 19479, un esqueleto parcial postcraneal de un individuo subadulto que incluía los miembros posteriores, la pelvis, fragmentos de vértebras, cheurones y el cúbito izquierdo. Fue descubierto y recolectado en 2008 por M.J. Knellen el marco del Proyecto Cuenca Kaiparowits, iniciado por la Universidad de Utah en el año 2000, en la formación Kaiparowits dentro del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante. Fue nombrado y descrito por Lindsay E. Zanno, David J. Varricchio, Patrick M. O'Connor, Alan L. Titus y Michael J. Knell en 2011 y la especie tipo es Talos sampsoni. El nombre científico del género se deriva de Talos, un gigante de bronce autómata dotado de alas de la mitología griega, también tratando de hacer un juego de palabras con la palabra en inglés "talon", que traduce "garra". El nombre de la especie honra al paleontólogo Scott D. Sampson por investigar y recolectar fósiles para el Proyecto de la Cuenca Kaiparowits. Talos medía aproximadamente dos metros de longitud, pesando cerca de 38 kilogramos, y poseía una garra en forma de hoz en el pie. La del espécimen fue dañada en vida, presumiblemente por un ataque contra una presa.

Clasificación
En 2011 Talos fue asignado a Troodontidae. Un análisis cladístico indicó que formó un clado de troodóntidos derivados junto con Byronosaurus, Saurornithoides, Zanabazar y Troodon. Los autores originales proponen tres posiciones igualmente parsimoniosas para Talos. La primera como taxón hermano del subclado derivado que contiene Byronosaurus, Saurornithoides, Zanabazar y Troodon, la segunda taxón hermano de Saurornithoides, Zanabazar y Troodon solamente y por último como taxón hermano de Saurornithoides mongoliensis.

Filogenia
A continuación se presenta un cladograma de Troodontidae de acuerdo con el análisis de Zanno et al. en 2011.

El cladograma que sigue muestra la posición filogenética de Talos en comparación con otros troodóntidos siguiendo un análisis de 2014.

Paleoecología

Hábitat

El único espécimen conocido de Talos se recuperó en la Formación Kaiparowits, en el sur de Utah. La datación radiométrica de argón-argón indica que esta se depositó hace entre 76,1 y 74,0 millones de años, durante la etapa Campaniiense del período Cretácico superior. Durante el período Cretácico tardío, el sitio de la Formación Kaiparowits estaba ubicado cerca de la costa occidental de la vía marítima interior occidental, un gran mar interior que dividía América del Norte en dos masas de tierra, Laramidia al oeste y los Appalachia al este. La meseta donde vivían los dinosaurios era una antigua llanura aluvial dominada por grandes canales y abundantes humedales y pantanos de turba, estanques y lagos, y estaba bordeado por tierras altas. El clima era húmedo y húmedo, y sustentaba una abundante y diversa gama de organismos. Esta formación contiene uno de los mejores y más continuos registros de vida terrestre del Cretácico superior en el mundo.

Paleofauna
Talos compartía su paleoambiente con terópodos como dromeosáuridos, ornitomímidos como Ornithomimus velox, tiranosáuridos como Teratophoneus, anquilosáuridos acorazados como Akainacephalus johnsoni, los hadrosáuridos de pico de pato Parasaurolophus cyrtocristatus y Gryposaurus monumentensis, los ceratopsianos Utahceratops gettyi, Nasutoceratops titusiy Kosmoceratops richardsoni y el oviraptorosauriano Hagryphus giganteus. La paleofauna presente en la Formación Kaiparowits incluía condrictios, tiburones y rayas, ranas, salamandras, tortugas, lagartos y cocodrilos. Una variedad de mamíferos primitivos estuvo presente incluyendo multituberculados, marsupiales e insectívoros.

Referencias

Enlaces externos 

Fósiles del Cretáceo
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Troodontidae
Taxones con nombres de la mitología clásica